iłowiec – rodzaj skały osadowej

 W Polsce
 Iłowiec – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Iłowiec – część wsi Rudki w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

 Iłowiec – gromada

 Iłowiec – szczyt w Beskidzie Małym
 Iłowiec – przystanek kolejowy